Lenze steht für:
 den Namen eines deutschen Unternehmens für Antriebs- und Automatisierungstechnik, Lenze Gruppe

Lenze ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Lenze (* 1959), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Annegret Lenze (* 1959), deutsche Juristin und Richterin
 Christian Lenze (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Franz Lenze (Manager) (1878–1937), Generaldirektor der Thyssen'schen Gas- und Wasserwerke, Politiker (Zentrum)
 Franz Lenze (1910–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Ulla Lenze (* 1973), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Lentze